Султанпур (, , ) — город на востоке центральной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Султанпур.

История 
Султанпур был почти полностью разрушен в ходе Восстания Сипаев в 1857 году.

География 
Абсолютная высота — 94 метра над уровнем моря. Расположен на берегах реки Гомати (приток Ганга).

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 129 935 человек. По данным на 2011 год 68 % населения города исповедуют индуизм; 30 % — ислам; 1,7 % — джайнизм и 0,3 % — другие религии.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Имеет место промышленность, в том числе машиностроение. В районе города широко распространено сельское хозяйство, основные культуры которого — рис, пшеница, ячмень и сахарный тростник.

Примечания 

Города Уттар-Прадеш